Op het tennistoernooi van Wimbledon in 2014 werd bij de mannen het dubbelspel van 25 juni tot en met 5 juli gehouden in de Londense wijk Wimbledon.

Titelverdedigers waren de broers Bob en Mike Bryan. Zij waren als eerste geplaatst, maar moesten in de vijf sets durende eindstrijd hun meerdere erkennen in het ongeplaatste team Vasek Pospisil / Jack Sock.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Wimbledon
ITF-toernooi in 2014